|-
| 159301 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159302 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159303 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159304 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159305 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159306 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159307 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159308 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159309 - ||  || 28 ianuarie 2006 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 159310 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159311 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159312 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159313 - ||  || 24 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159314 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159315 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159316 - ||  || 28 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159317 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159318 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159319 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159320 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159321 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159322 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 159323 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159324 - ||  || 1 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159325 - ||  || 1 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159326 - ||  || 1 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159327 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159328 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159329 - ||  || 3 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159330 - ||  || 4 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159331 - ||  || 20 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159332 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159333 - ||  || 20 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159334 - ||  || 23 februarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159335 - ||  || 22 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159336 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159337 - ||  || 27 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159338 - ||  || 26 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159339 - ||  || 2 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159340 - ||  || 2 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159341 - ||  || 23 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159342 - || 2006 JR || 2 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 159343 - ||  || 23 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 159344 - ||  || 29 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159345 - ||  || 16 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 159346 - ||  || 26 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159347 - ||  || 10 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159348 - ||  || 15 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 159349 - ||  || 16 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 159350 - ||  || 25 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 159351 Leonpascal ||  || 10 martie 2007 ||  || P. Kocher
|-
| 159352 - ||  || 9 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159353 - ||  || 9 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159354 - ||  || 11 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159355 - ||  || 11 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159356 - ||  || 14 martie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 159357 - ||  || 10 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159358 - ||  || 20 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159359 - ||  || 25 martie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 159360 - ||  || 30 martie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 159361 - ||  || 11 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159362 - ||  || 14 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159363 - ||  || 18 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159364 - || 4854 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 159365 - || 6752 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 159366 - || 3133 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 159367 || 1977 OX || 22 iulie 1977 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 159368 - || 1979 QB || 22 august 1979 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 159369 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 159370 - ||  || 1 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159371 - ||  || 2 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159372 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159373 - ||  || 22 martie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 159374 - ||  || 6 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159375 ||  || 8 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 159376 - ||  || 15 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159377 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 159378 - ||  || 4 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159379 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 159380 - || 1998 CV || 4 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 159381 - || 1998 FB || 16 martie 1998 ||  || 
|-
| 159382 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159383 - ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159384 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159385 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159386 ||  || 28 mai 1998 ||  || 
|-
| 159387 - ||  || 19 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 159388 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 159389 - ||  || 22 august 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 159390 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159391 - ||  || 26 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159392 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159393 - ||  || 16 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159394 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159395 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159396 - ||  || 21 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159397 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159398 - ||  || 12 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159399 - ||  || 18 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159400 - || 1998 VL || 7 noiembrie 1998 ||  || 
|-